Entre 3 e 7 de maio de 1978 foi realizada a 13ª edição da Taça Brasil, tendo a a cidade de São Paulo como sede e os jogos realizados no Ginásio do Ibirapuera. O campeão foi o .

Participantes

Tabela

Grupo A 
 Jogos

 Classificação

Grupo B 
A Francana desistiu de participar da competição.

 Jogos

 Classificação

Semifinais

Disputa pela 3ª colocação

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1978
Esporte no Brasil em 1978
1978 no basquetebol